Polyklet (griech. Πολύκλειτος) ist der Name folgender Personen:

 Polyklet (um 480 v. Chr.–??), griechischer Bildhauer und Erzgießer
 Polyklet II, griechischer Bildhauer und Erzgießer 
 Polyklet III, griechischer Erzgießer 
 Polyklet (Architekt), griechischer Architekt
 Polyklet (Admiral), Admiral unter Ptolemaios I.
 Polyklet von Kyrene, syrakusanischer Gesandter
 Polyklet aus Larissa, griechischer Historiker 
 Polyklet (Gemmenschneider), griechischer Gemmenschneider

Siehe auch:
 (5982) Polykletus, Asteroid des Hauptgürtels